A&E  Networks este o companie americană fondată în 1984 care deține un grup de televiziuni disponibile atât pe cablu, cât și pe satelit, în Statele Unite ale Americii, dar și în alte țări. A&E este abreviere pentru Arts & Entertainment. Compania este un joint venture între Hearst Corporation și Disney-ABC Television Group, un subsidiar al lui The Walt Disney Company.

NBCUniversal a fost și el parte a acestui joint venture, alături de Hearst Corporation și Disney, ultimii doi deținând fiecare 42.5% din companie, iar NBCUniversal doar 15%. În iulie 2012, NBCUniversal a confirmat vinderea celor 15% către Disney și Hearst Corporation, care au ajuns să dețină fiecare 50 de procente din companie.

Canale de televiziune

În România 
 Crime & Investigation
 History Channel, în parteneriat cu AMC Networks International

Alte canale 
 A&E
 Blaze, în parteneriat cu AMC Networks International
 FYI
 History Channel US
 History en Español
 H2, în parteneriat cu AMC Networks International
 Lifetime
 Lifetime Movies
 Lifetime Real Women
 Military History
 Viceland

Rețele de televiziune din Statele Unite ale Americii
Fondări în 1984